Obhájcem titulu byl Jack Sock, jenž se soutěže neúčastnil. Hrál dvouhru mužů.

Ve finále zvítězil třináctý nasazený Brit Oliver Golding nad turnajovou jedničkou a aktuálním vítězem juniorky Australian Open Jiřím Veselým po setech 5–7, 6–3, 6–4.

Nasazení hráčů 
  Jiří Veselý (finále)
  Luke Saville (1. kolo)
  Bjorn Fratangelo (3. kolo)
  Hugo Dellien (3. kolo)
  Thiago Moura Monteiro (1. kolo)
  Filip Horanský (čtvrtfinále)
  Dominic Thiem (1. kolo)
  Mate Pavić (1. kolo)
  Liam Broady (3. kolo)
  George Morgan (semifinále)
  Andrew Whittington (1. kolo)
  Patrick Ofner (1. kolo)
  Oliver Golding (vítěz)
  João Pedro Sorgi (2. kolo)
  Matías Sborowitz (2. kolo)
  Jeson Patrombon ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

2. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed01=4
| RD1-team01= Hugo Dellien
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Dennis Novikov
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Bar Botzer
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Kaiči Učida
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Ronnie Schneider
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Karim Hossam
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry juniorů

US Open 2011
Juniorský tenis v roce 2011